Голяково — название нескольких населённых пунктов:
 Голяково — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Голяково — деревня в Уренском районе Нижегородской области.